Prowincja Surasdra – prowincja (changwat) Tajlandii
 „Surasdra” – syjamski torpedowiec swojego typu z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej